Proba de spadă masculin pe echipe la Campionatul Mondial din 2015 s-a desfășurat pe 18 iulie la Moscova, turul preliminar fiind organizat pe 17 iulie.

Medaliate

Rezultate

Faza finală

Primul sfert

A 2-a sfert

A 3-a sfert

A 4-a sfert

Meciuri de clasament

Tablou de 5-8

Tablou de 9-16

Tablou de 13-16

Clasament final

Referințe
 Tabloul competițional  pe fencingworldwide.com
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă

Legături externe
 

Campionatul Mondial de Scrimă din 2015